

Littérature 

 (littéralement : « La Rançon du Roi ») est un titre porté par plusieurs œuvres :
  est le titre original du roman policier Rançon sur un thème mineur, faisant partie de la série  District de l’américain Ed McBain, paru en 1959. Il fut adapté au cinéma par le japonais Akira Kurosawa en 1963 sous le titre Entre le ciel et l'enfer.
 King's Ransom est une comédie américaine de Tom Logan et Hugh Parks, sortie directement en DVD en 1991.
  est le titre original du film américain Un plan béton de , sorti en 2005.
  est le premier documentaire de la série 30 for 30, diffusée sur la chaîne américaine ESPN.

Botanique 
 est un cultivar de roses.